Ла Канела има више значења:

 Ла Канела (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Канела (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Канела (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Канела (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Канела (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику